Larga duración puede referirse a los siguientes términos:
Larga duración: término con que se designa un nivel del tiempo histórico correspondiente a las estructuras cuya estabilidad es muy grande en el tiempo.
Larga duración: disco de vinilo de 12" (30,5 cm) de diámetro.
Larga Duración de Paulino Monroy 2015